Бе́хтерев () — російське прізвище.

Персоналії 
 Володимир Бехтерев (1857—1927) — російський невролог, психіатр, психолог, морфолог і фізіолог нервової системи
 Сергій Бехтерев (1958—2008) — російський актор театру, кіно та телебачення
 Наталія Бехтерева (1924—2008) — російська нейрофізіологиня. Онука Володимира Бехтерева

Російські прізвища